Ивка:

Персоналии 
 Ивка, Анастасия (род. 1993) — латвийская певица, актриса и продюсер.

Реки 
 Ивка (приток Держи) — река в РФ, протекает в Тверской области. 
 Ивка (приток Исети) — река в России, протекает в Курганской области, Тюменской области.
 Ивка (приток Мокши) - река в России, протекает в Пензенской области, Мордовии.